Schizeilema cockaynei är en flockblommig växtart som först beskrevs av Friedrich Ludwig Diels, och fick sitt nu gällande namn av Thomas Frederic Cheeseman. Schizeilema cockaynei ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cockaynei